Olle Carlsson eller liknande namn kan avse:

 Olle Carlsson (konstnär) (1930–2020), konstnär och tecknare
 Olle Carlsson (polarfarare) (född 1943), polarfarare
 Olle Carlsson (född 1955), präst, författare